Municipio de Macon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Macon (condado de Bureau, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Bureau.
 Municipio de Macon (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Macon (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Macon (condado de Franklin, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Franklin.